Giro dell'Appennino 2021 var den 82. udgave af det italienske cykelløb Giro dell'Appennino. Linjeløbet blev kørt i Appenninerne den 24. juni 2021 med start i Pasturana og mål i Genova. Løbet var en del af UCI Europe Tour 2021.

Resultat

Hold og ryttere

Eksterne henvisninger 
 
 

2021
UCI Europe Tour 2021